|-
| 172801 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172802 - ||  || 23 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172803 - ||  || 20 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172804 - ||  || 28 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172805 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172806 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172807 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172808 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172809 - ||  || 15 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172810 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172811 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172812 - ||  || 15 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172813 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172814 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172815 - ||  || 13 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 172816 - ||  || 20 aprilie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172817 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172818 - ||  || 24 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172819 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172820 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172821 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172822 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172823 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172824 - || 2004 XA || 1 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172825 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 172826 - ||  || 19 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172827 - ||  || 1 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172828 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172829 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172830 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172831 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172832 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172833 - ||  || 1 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172834 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172835 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172836 - ||  || 7 februarie 2005 ||  || 
|-
| 172837 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172838 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172839 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172840 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172841 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172842 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172843 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172844 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172845 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172846 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172847 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172848 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172849 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172850 Coppens ||  || 3 martie 2005 ||  || 
|-
| 172851 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172852 - ||  || 7 martie 2005 ||  || 
|-
| 172853 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172854 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172855 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172856 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172857 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172858 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172859 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172860 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172861 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172862 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172863 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172864 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172865 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172866 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172867 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172868 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172869 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172870 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172871 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172872 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172873 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172874 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172875 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172876 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172877 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172878 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172879 - ||  || 11 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172880 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172881 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172882 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172883 - ||  || 11 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172884 - ||  || 11 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172885 - ||  || 15 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172886 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172887 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172888 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172889 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172890 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172891 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172892 - ||  || 1 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172893 - ||  || 2 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 172894 - ||  || 2 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 172895 - ||  || 3 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172896 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172897 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172898 - ||  || 2 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172899 - ||  || 5 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172900 - ||  || 2 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-